Jonesville (Califòrnia), àrea no incorporada al comtat de Butte (Califòrnia, EUA)
 Jonesville (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Jonesville (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Jonesville (Illinois), àrea no incorporada  al comtat de LaSalle (Illinois, EUA)
 Jonesville (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Jonesville (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Jonesville (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Jonesville, antic nom de Lehi, comunitat a Mesa (Arizona, EUA)